Jamadajew to nazwisko występujące w Czeczenii. Odnosi się głównie do klanu braci Jamadajewów:

 Sulim Jamadajew (1973-2009) – czeczeński dowódca polowy, dowódca rosyjsko-czeczeńskiego batalionu Wostok (od 2003)
 Dżabrail Jamadajew (1970-2003) – były czeczeński dowódca polowy , dowódca rosyjsko-czeczeńskiego batalionu Wostok (do 2003)
 Rusłan Jamadajew (1961-2008) – były czeczeński dowódca polowy, poseł do Dumy 2003-2007
 Isa Jamadajew (ur. 1975) – najmłodszy z braci Jamadajewów